Delfín kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Delfín (kulle), 
 Punta Delfín, Antarktis, udde, 

Robotskapade Antarktisförgreningar